«Have a Nice Day» — шостий студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1999 року.

Списки композицій 
CD

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1999
Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми